Если можешь, прости (фильм) — советский фильм 1984 года, режиссёр Александр Итыгилов
 Если можешь, прости (песня) — песня, исполнявшаяся Изабеллой Юрьевой